«Into the Void» () — композиция американской индастриал-рок-группы Nine Inch Nails из их альбома третьего студийного альбома The Fragile. 10 января 2000 года песня выпущена в качестве сингла «Into the Void» эксклюзивно для Австралии; в Северной Америке и Европе «Into the Void» издавалась как промозапись. В официальную систему нумерации Halo сингл не входит. В 1999 году к песне снят видеоклип.

Обзор

Песня 
«Into the Void» из числа тех композиций альбома The Fragile, которые имеют между собой общую мелодию и схожий ритмический рисунок. Так, мотив и бас-линия инструментального трека «La Mer» идентичны «Into the Void». Связь этих композиций отметил в своей рецензии на The Fragile редактор Rolling Stone Дэвид Фрике. «„La Mer“ основана на закольцованной фортепианной мелодии, которая вкупе с барабанами и электроникой в „Into the Void“, оборачивается в неряшливый машинный фанк: Принц скрещивается с Kiss и Einsturzende Neubauten» — писал Фрике. Помимо этого, мелодию, исполненную гамеланом во вступлении «Into the Void», можно услышать в заключительной фортепианной партии «We’re in This Together».

Песня открывается звуком перкуссии и виолончели, за которым постепенно следуют гитара, электронные барабаны, бас-синтезатор и вокал Трента Резнора, перекрывающийся хором и атмосферными саундскейпами. «Into the Void» завершается резкими звуками синтезатора и словами «tried to save myself but myself keeps slipping away» (), исполненными в финале а капелла. Проводя анализ альбома The Fragile Алекс Бёрнс, обозреватель M/C Journal, описал «Into the Void» как «броский трек» с фирменным «индастриал-вокалом».

Песня существует в нескольких вариантах: альбомная версия, сингл-версия, отредактированная версия для радио и инструментал, доступный в переиздании The Fragile: Deviations 1. «Slipping Away», выпущенная на ремиксовом альбоме Things Falling Apart, является «переосмысленной» версией «Into the Void».

В 2001 году песня получила номинацию на премию «Грэмми» в категории «Лучшее мужское вокальное рок-исполнение», но уступила треку Ленни Кравица «Again».

Выпуск и восприятие критиков 
Для Северной Америки и Европы «Into the Void» была выпущена промосинглом 10 января 2000; в тот же день в Австралии поступила в продажу коммерческая версия сингла. Этот релиз не имеет своего номера Halo, однако 2-х трековый промодиск, распространявшийся на территории США, ошибочно получил номер Halo 16. Австралийское издание включает в себя 4 трека, среди которых, кроме «Into the Void», присутствуют «We’re in This Together», «The Perfect Drug» и «The New Flesh». Представленная здесь «The Perfect Drug» длиннее оригинала на 28 секунд и совпадает с версией ранее появившейся на третьей части сингла «We’re in This Together».

«Into the Void» впервые была сыграна во время одного из выступлений тура Fragility в 1999 году. Позднее песня попадала в сет-листы концертов Live: With Teeth, Performance 2007 и Tension, где чаще всего исполнялась в одной секции с «La Mer».

В обзоре на The Fragile для интернет-журнала Stylus Magazine Росс МакГоуэн назвал «Into the Void» лучшей композицией альбома, несмотря на отсутствие в ней «сокрушительного звукового штурма» характерного для Nine Inch Nails. Рецензент также выделил «хорошую», по его мнению, бас-линию.

Использование в массовой культуре 
Песню можно услышать в фильме «Пункт назначения», в сцене, где герой Керра Смита подъезжает на машине к кафе. В тексте самой композиции есть строчка: «pictures in my head of the final destination» ().

Видеоклип 

Музыкальное видео было срежиссировано  и Джеффом Рихтером. Съёмки проходили в начале сентября 1999 года в Лондоне, а эфир видеоклипа на телевидении стартовал 14 января 2000.

В клипе использована технология макросъёмки; видеоряд начинается с изображений лица, глаз, рта, волос Трента Резнора крупным планом. Затем камера меняет масштаб и в кадре, вместе с Резнором, постепенно появляются появляются его товарищи по концертному составу Nine Inch Nails (Робин Финк, Дэнни Лонер, Чарли Клоузер и Джером Диллон), которые в красной комнате исполняют песню «Into the Void». Видеоклип завершается тем, что музыканты, конечном итоге, разбивают свои инструменты и оборудование.

Существует более ранний альтернативный вариант видеоклипа, снятый Уолтером Стерном без участия Джеффа Рихтера. В этой версии, помимо музыкантов, присутствуют ещё две темнокожие женщины, вместо красной комнаты большое белое пространство, а сцены содержат ещё более экстремальные крупные планы лица и полости рта Трента Резнора. Эта вариация клипа полностью смонтирована, но никогда транслировалась.

В 2000 году музыкальное видео было номинировано на премию «MTV Video Music Awards» в категории «Прорыв», но проиграло работе Криса Каннингема «» для певицы Бьорк.

Список композиций

Участники записи 

 Трент Резнор — вокал, синтезаторы, гитары, аранжировка, продюсирование
 Алан Молдер — продюсирование, сведение
 Чарли Клоузер — программирование ударных
 Ким Превост — бэк-вокал
  — дизайн обложки

Позиции в чартах

Номинации

Примечания 

Синглы 2000 года
Песни 2000 года
Музыкальные видео по алфавиту
Песни Nine Inch Nails
Видео Nine Inch Nails
Песни, спродюсированные Трентом Резнором
Песни, спродюсированные Аланом Молдером
Синглы Interscope Records
Синглы Nothing Records
Песни, написанные Трентом Резнором